

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 2 podstawowe
 Pólka – przysiółek wsi Kosuty w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stanin
 Pólka – część wsi Macoszyn Duży w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Wola Uhruska
 Pólka – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Zduny
 Pólka – część wsi Poręba Wielka w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Oświęcim
 Pólka – kolonia wsi Olszewka w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Jednorożec
 Pólka – część wsi Rdzów w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Potworów
 Pólka – część wsi Sołonka w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Lubenia
 Pólka – osada w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Osieczna
 Pólka – część wsi Czajków w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Czajków

Zobacz też 
 Pólko